Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Ken Rosewall 6-4, 9-7, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1975